Новочеремховское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Заларинском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Новочеремхово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 667 человек, в том числе 313 мужчин и 354 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Новочеремхово
 Большой Карлук
 Бухарова
 Ленденева
 Минеева
 Участок Ремезовский
В 1970—1980-х гг. некоторые населенные пункты были упразднены из-за потери населения (деревни Самкут, Савинова, Малый Карлук).

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области